Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара мешовитим стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 26. јула (квалификације и полуфинала) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 44 такмичара из 40 земаља. Титулу светског првака освојио је амерички пливач Чејс Калиш који је финалну трку испливао у времену 1:55,56 минута. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Јапана Косуке Хагино док је бронзану медаљу освојио Ванг Шуен из Кине.

Српски репрезентативац Стефан Шорак своју квалификациону трку испливао је у времену од 2:03,45 минута што је било довољно тек за 29. место квалификација.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Квалификације 
За такмичење у тркама на 200 метара мешовитим стилом била су пријављена 44 такмичара из 40 земаља, свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке пливане су 26. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:34 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 5 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 26. јула са почетком од 18:45 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 27. јула у вечерњем делу програма од 17:32 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.